La expresión Mi gran noche puede referirse a:

 La canción Mi gran noche (1966), de Salvatore Adamo, popularizada por Raphael.
 El álbum recopilatorio Mi gran noche (2013), de Raphael.
 La gira musical Mi Gran Noche Tour (2013-2014), de Raphael.
 La película Mi gran noche (2015), de Álex de la Iglesia.